Железнодоро́жная платфо́рма:
 разговорное название остановочных пунктов железных дорог;
 остановочная платформа — сооружение, используемое на железнодорожных станциях и остановочных пунктах для облегчения доступа пассажиров к поездам;
 платформа — тип железнодорожного вагона.

Также:
 Железнодорожная платформа (поселение) — тип населённого пункта в России. См. Населённые пункты в России#Населённые пункты в ОКАТО и ОКТМО.